Макси́м Альбе́ртович Аме́лин () — русский поэт, переводчик, литературный критик и издатель. Главный редактор издательства «ОГИ» (с 2008 года).

Биография 
Родился 7 января 1970 года в Курске.

В 1988 году окончил Курский торговый техникум (коммерческий колледж). Служил в армии рядовым.

С 1991 по 1994 год учился в Литинституте, занимался в семинаре Олеси Николаевой. С 1995 года работал коммерческим директором в издательстве «Symposium», с 2008 года — главный редактор издательства «ОГИ». Живёт в Москве. Женат на поэтессе Анне Золотарёвой.

Печатался в «Новом мире», «Знамени», «Арионе» и других толстых журналах. Автор книг стихов («Dubia», «Холодные оды», «Конь Горгоны») и многочисленных переводов с латыни и древнегреческого.

Творческую манеру Максима Амелина определила Татьяна Бек, назвавшая его «архаистом-новатором». Влияние на его творчество оказали русская поэзия XVIII века и античная классика. Он создал переводы произведений Катулла, Пиндара, Гомера и других античных классиков. Есть переводы и с других языков: с грузинского (Николоз Бараташвили), украинского (Василь Махно) и др. Помимо литературы и переводов, Максим Амелин занимается издательской деятельностью.

В настоящее время — главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства (ОГИ)»

Произведения 
 Холодные оды — : Symposium, 1996.
 Dubia — : ИНАПРЕСС, 1999. — 99 c.
 Конь Горгоны — : Время, 2003. — 124 c.
 Девять измерений. Антология новейшей русской поэзии. / Сост.: Б. Кенжеев, М. Амелин, П. Барскова, С. Тимофеев, Д. Воденников, Д. Давыдов, Д. Кузьмин, К. Маренникова, М. Маурицио, И. Кукулин. — : Новое литературное обозрение, 2004. — 408 с.
 Гнутая речь — : Б. С. Г.-Пресс, 2011. — 464 с.
 Веселая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов очевидцев - М: Август, 2018. - 72 с. 
 Книга нестихов - M: Б.С.Г.-Пресс, 2021. - 256 c.

Переводы 
 Гай Валерий Катулл. Избранная лирика. / Пер. М. Амелина. — (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная литература»). — : Алетейя, 1997. — XVI+304 с.
 Приапова книга / Пер. с лат., комм. М. Амелина. — ; : Летний сад, 2003. — 122 с.
 Гай Валерий Катулл. Стихотворения. / Пер. М. Амелина. — (Серия «Билингва») — : Текст, 2010.

Премии и награды 

 «Антибукер» (1998)
 Премия журнала «Новый мир»
 Большая премия «Московский счёт» (2004)
 Бунинская премия (2012)
 Премия Александра Солженицына (2013) — «за новаторские опыты, раздвигающие границы и возможности лирической поэзии, за развитие многообразных традиций русского стиха и за обширную просветительскую деятельность во благо изящной словесности».
 Премия «Поэт — 2017»
 Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2020 года (3 ноября 2020 года).

Переводы на другие языки

Английский язык 
 Amelin M. The Joyous Science | Амелин, Максим Весёлая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов очевидцев [Пер. на англ.: Mong, Derek; Fisher, Anne O.]. — Нью-Йорк: White Pine Press, 2018. — 190 с. — ISBN 978-1-945680-19-9

Армянский язык 
 Ամելին, Մաքսիմ  Ծմռված լեզու | Амелин, Максим Гнутая речь [Пер. на арм. Геворга Гиланца]. — Ереван: Hrant Matevossian Cultural Charity Foundation, 2019. — 372 с. — ISBN 978-9939-1-0981-7

Немецкий язык 
 Amelin M. Arkadentempel. Gedichte | Амелин, Максим Гнутая речь [Пер. на нем.: Nitzberg, Alexander]. — Вена: Klever Verlag, 2013. — 91 с. —  ISBN 978-3-902665-62-1

Сербский язык 
 Ameljin M. Potčinjena reč | Амелин, Максим Гнутая речь [Пер. на серб.: Milenić, Žarko. — Нови Сад: Академска књига, 2021. — 167 с. — ISBN 978-86-6263-339-2

Примечания

Ссылки 
 
 Максим Амелин в «Читальном зале».
 
 Издательство «Время», Амелин Максим Альбертович.
 
 Татьяна Бек. Сев на Пегаса задом наперёд, или Здравствуй, архаист-новатор! // Дружба народов. — 1997. — № 11.
 Любовь Сумм. Второй свиток. Катулл. Лирика. Перевод с латинского Максима Амелина. // Новый мир. — 2006. — № 4.
 .
 «Известия», Поэт Максим Амелин стал лауреатом премии Солженицына.
 Гринцер Н. П. Эфиопы и Ко. Вышел новый перевод «Одиссеи» // Lenta.ru, 13.03.2013
 Файер В. В. «СТАНУТ ПОТОМКИ ТЕБЯ БЛАГОСЛÓВИТЬ»? (О новом переводе первой книги «Одиссеи») // Philologica, 2013/2014, vol.10, № 24. — P. 123—128.

Русские поэты
Лауреаты премии «Антибукер»
Лауреаты Бунинской премии
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты премии Александра Солженицына